Ambassador Satch — концертный альбом Луи Армстронга, записанный в 1955 году.

История 
В альбом вошли записи песен, сделанные на концертах в Милане и Амстердаме в 1955 году с ансамблем All Stars, а также три бонус-трека, записанных в Нью-Йорке и Голливуде. Альбом был в целом успешен; критики отмечали мастерство исполнения Армстронга и All Stars.

Список композиций

Ссылки 
 Ambassador Satch на сайте Discogs

Альбомы Луи Армстронга